Tanquense – abitanti di Tanque d'Arca
Tanquense – abitanti di Tanque do Piauí